Боднару́к — українське прізвище. Відомі носії:

  — російська шахістка, міжнародний майстер (2010), гросмейстер (2009) серед жінок.
 Боднарук Віра (Лукаш-Боднарук) — мистецтвознавець, громадський діяч, письменниця.
 Боднарук Жанна Любомирівна (Карпенко-Боднарук) — українська співачка, Народна артистка України.
 Боднарук Іван Лазарович — український педагог, письменник, есеїст, журналіст, громадський діяч.
 Боднарук Іван Петрович (*15 травня 1910 — †23 жовтня 1977) — український архітектор, головний архітектор Станиславова
 Боднарук Любомир Мирославович (1938—2009) — український хормейстер, музикант та педагог, заслужений діяч мистецтв України, почесний громадянин Чернігова.
 Боднарук Андрій Романович, громадський та релігійний діяч, священик, журналіст, лауреат премії Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України.

Див. також 
 Бондарук 
 Бондарчук
 Боднарчук

Прізвища на -ук